Монтерру́био-де-ла-Дема́нда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда. Занимает площадь 15,11 км². Население — 71 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 82 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Monterrubio de la Demanda

Муниципалитеты Бургоса